Сезон 2006/2007 стал для Арсенала 121-м в истории клуба и 15-м в Премьер-лиге. Это был первый сезон, который команда провела на новом стадионе "Эмирейтс". Второй сезон подряд "пушкари" остались без трофеев.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

19.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

10.300.000

Зима 

2.050.000

Общие убытки:19.000.000

Общая прибыль:12.350.000

Разница:6.650.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»